Fahrt über drei Meere (russisch Хожение за три моря) bezeichnet:

 Reise über drei Meere, Reisebericht des russischen Entdeckers Afanassi Nikitin
 Fahrt über drei Meere (Film), sowjetisch-indischer Abenteuerfilm von Khwaja Ahmad Abbas und Wassili Markelowitsch Pronin (1957)